Соревнования по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002 прошли с 10 по 18 февраля. Были разыграны три комплекта наград.

Медалисты

Результаты

Нормальный трамплин, К-90, личное первенство 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 10 февраля. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов, которые выполнили по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 12 мест в общем зачёте Кубка мира, получили статус преквалифицированных и гарантировали себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда вышло ещё 38 спортсменов.

Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 10 февраля. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. В финале 18 прыгунов выполнили одну попытку, а 32 лучших прыгунов по итогам первой попытки совершили вторую попытку. Призёры Олимпийских игр определились по сумме результатов за две попытки.

Большой трамплин, К-120, личное первенство 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 12 февраля. В соревнованиях приняли участие 66 спортсменов, которые выполнили по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 14 мест в общем зачёте Кубка мира, получили статус преквалифицированных и гарантировали себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда вышло ещё 36 спортсменов.

Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 13 февраля. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. В финале 20 прыгунов выполнили одну попытку, а 30 лучших прыгунов по итогам первой попытки совершили вторую попытку. Призёры Олимпийских игр определились по сумме результатов за две попытки.

Большой трамплин, К-120, командное первенство 
Командные соревнования по прыжкам с большого трамплина прошли 18 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 команд. Представители всех команд совершили по две попытки. Призёры Олимпийских игр определились по сумме результатов за две попытки.

Спортивные объекты 
<center>

<center>

Соревнования на зимних Олимпийских играх 2002
Международные соревнования по прыжкам с трамплина в США